Технические газы — химические вещества и их соединения в газообразном или жидком (при сжижении) состоянии, получаемые искусственным путём при разделении атмосферного воздуха, выделением из углеводородного сырья или химическими способами, хранящиеся под давлением в специальных сосудах и используемые в производственных и бытовых целях.

Применение 
Технические газы используют в производстве товаров (металлургия, химическая промышленность), при выполнении строительно-монтажных работ (сварочные работы, работы по резке металлов), добыче углеводородов, в пищевой промышленности (при охлаждении продуктов, производстве газированных напитков), сельском хозяйстве, производстве оружия, метрологии (в измерительных приборах), в развлекательных целях (надуваемые гелием воздушные шары).

Наряду с техническими газами выделяют такой их подвид, как медицинские газы, используемые в работе медицинских приборов, в лечебных и реанимационных процедурах. Основным медицинским газом является медицинский кислород.

В настоящее время на рынке получают широкое распространение газовые смеси, которые позволяют сделать результат работ или процедур более высоким по качеству. В качестве примера можно привести сварочные газовые смеси (к примеру, защитная газовая сварочная смесь на основе углекислоты и аргона), медицинские газовые смеси и поверочные газовые смеси (используются в метрологии) на основе особо чистых газов.

Виды технических газов 
Азот, аргон, кислород — получаются в процессе разделения атмосферного воздуха на кислород и азот на специальном оборудовании — воздухоразделительных установках.

Двуокись углерода получают при попутном сжигании углеводородов или в пивном производстве (брожение).

Ацетилен — производится путём выделения газа при взаимодействии карбида кальция с водой.

Гелий — выделяется при добыче гелийсодержащих природных газов.

Пропан-бутановая смесь — выделяется при добыче углеводородного сырья.

Транспортировка технических газов 
Основной способ транспортировки технических газов — перевозка различными видами транспорта в сосудах, работающих под давлением (газовых баллонах вместимостью от 10 до 50 л). Каждому техническому газу при транспортировке в баллонах соответствует баллон особого цвета: для кислорода — голубого, для пропан-бутана — красного, для аргона — серого, для азота — чёрного, для ацетилена — белого, для гелия — коричневого, для углекислоты — чёрного цвета.
Перевозка технических газов автомобильным транспортом осуществляется специальными автомобилями с допуском к перевозке опасных грузов и со специальными знаками.

Возможна транспортировка технических газов в жидком состоянии (жидкий кислород, азот, аргон) в автомобильных или железнодорожных цистернах.

Для транспортировки технических газов на крупные предприятия возможна транспортировка через специальные трубопроводы. Таким способом Свердловский кислородно-ацетиленовый завод поставлял в 1970-е годы кислород на Уральский завод тяжелого машиностроения.

Кроме того, популярным сегодня становится расположение производственных мощностей производителей непосредственно на территории крупного потребителя газов.

Надзор 
Государственный надзор за безопасностью производства технических газов, оборота газов и эксплуатации сосудов, работающих под давлением, осуществляют органы Ростехнадзора.

Литература 

 Зиновьев И. И газ, и два, и три/ Журнал «Коммерсантъ Деньги», № 15-16 (622—623), 23.04.2007
 http://journals.uran.ua/IndustrialGases
 Пермин В. Технические газы - деньги из воздуха/ Интернет-журнал Equipnet.ru, 16.11.2009

См. также 
 Газ
 Природный газ
 Сосуд под давлением
 Сосуд Дьюара
 Сварочные материалы

Газы
Сварка
Химическая промышленность